

Patronyme 

 Eugène Follin (1823-1867), chirurgien et ophtalmologue français
 Sven Follin (1911-1997), psychiatre français
 Tim Follin (1970-), compositeur de musiques de jeux vidéo

de Follin
 Emmanuel de Follin (1936-), général français.

Prénom 
 Follin Horace Pickel (1866-1949), agriculteur, médecin et homme politique fédéral du Québec